A magyar jégkorong-válogatott 1987-ben a C. csoportos világbajnokságon vett részt, Dániában, ahol az együttes az ötödik helyen végzett.

Eredmények 

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Külső hivatkozások 
 A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapja

1987
válogatott